Гордан Петрич (, ) — югославский и сербский футболист, футбольный тренер.

Клубная карьера 
Петрич дебютировал за основной клуб ОФК в сезоне 1985/86 Первой лиги, откуда ОФК по итогам сезона вылетел. Зимой 1989 года перешёл в «Партизан», с которым за пять лет выиграл один титул чемпиона и два титула обладателя Кубка Югославии, при этом с марта 1991 по март 1992 года проходил воинскую службу. В ноябре 1993 года перешёл в шотландский клуб «Данди Юнайтед», стал игроком основы под руководством Ивана Голаца и выиграл в первый же сезон Кубок Шотландии. Благодаря своим выступлениям на стадионе «Тэннадайс Парк» в июле 1995 года перешёл в «Рейнджерс». В составе «рейнджеров» он провёл три года, помог команде выиграть девятый подряд титул чемпионов Шотландии, а затем перешёл в английский «Кристал Пэлас». Единственный гол за английский клуб забил в матче против «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

Летом 1999 года Петрич переехал в Грецию, в афинский АЕК, но через несколько месяцев вернулся в Шотландию и в декабре перешёл в клуб «Харт оф Мидлотиан», которым руководил Джим Джефферис. В марте 2001 года до истечения контракта по обоюдному согласию сторон Петрич покинул клуб: единственный гол за шотландскую команду он забил в матче против «Штутгарта» в Кубке УЕФА. После полугода тренировок в составе «Партизана» Петрич отправился на правах аренды в китайский «Сычуань Дахэ» в марте 2002 года. Поиграв там некоторое время, он объявил о завершении карьеры.

В сборной 
Петрич играл за молодёжную сборную Югославии (до 20 лет) на чемпионате мира в Чили и одержал там со сборной победу. За основную сборную (сначала СФРЮ, а потом Союзной Республики Югославии) провёл 5 игр. Серебряный призёр чемпионата Европы среди молодёжи 1990 года.

Тренерская карьера 
С 2007 по 2008 годы Петрич работал генеральным секретарём клуба «Партизан». В октябре 2008 года он был назначен вместе с Зораном Мирковичем вице-президентом клуба, оба покинули свои посты в сентябре 2009 года.

С декабря 2012 года Петрич работал тренером «Бежании», покинув клуб в конце 2013 года. В мае 2014 года он стал помощником исполнявшего обязанности главного тренера сборной Сербии Любинко Друловича. Проведя ещё некоторое время в командах «Синджелич» и «Земун» в 2015 году, Петрич стал в сентябре 2016 года тренером команды «Чукарички» из Сербской Суперлиги, покинув клуб по обоюдному соглашению сторон через 3 месяца. С июня 2017 года — тренер команды «Рад» Сербской Суперлиги.

Статистика

Клуб

В сборной

Достижения

Клубные 
Партизан
 Чемпион Югославии: 1992/93
 Победитель Кубка Югославии: 1988/89, 1991/92
Данди Юнайтед
 Победитель Кубка Шотландии: 1993/94
Глазго Рейнджерс
 Чемпион Шотландии: 1995/96, 1996/97
 Победитель Кубка Шотландии: 1995/96
 Победитель Кубка шотландской лиги: 1996/97

В сборной 
СФРЮ
 Чемпион мира среди команд до 20 лет: 1987

Примечания

Ссылки 
 Профиль в Партизанопедии 
 Профиль на сайте АЕК 
 Профиль на сайте «Хартс» 
 Профиль на сайте «Рейнджерс» 
 Профиль на сайте «Данди Юнайтед»

Футболисты Югославии
Футболисты Сербии и Черногории
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Данди Юнайтед»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Сычуань Гуаньчэн»
Футбольные тренеры Сербии
Тренеры ФК «Бежания»
Тренеры ФК «Синджелич» Белград
Тренеры ФК «Земун»
Тренеры ФК «Чукарички»
Тренеры ФК «Рад»
Тренеры ФК «Лариса»
Тренеры ФК «Горица» Нова-Горица
Тренеры ФК «Партизан»
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи